Jüdischer Friedhof Kirchheim steht für:

 Jüdischer Friedhof (Kirchheim), Euskirchen, NRW
 Jüdischer Friedhof (Kirchheim an der Weinstraße), Rheinland-Pfalz